Jesu peut faire référence à :
 , l'ablatif singulier de Jesus (Jésus) en latin :
 Pie Jesu, un terme utilisé en musique sacrée ;
 Jesu, der du meine Seele, une cantate de Jean-Sébastien Bach ;
 Jesu, meine Freude, un motet de Jean-Sébastien Bach ;
 Passio Domini nostri Jesu Christi secundum Joannem, une œuvre d'Arvo Pärt ;
 Jesu, un groupe de rock britannique.